Bedel steht für:
 Bedel (Sammelbrett), ein Holzgefäß zum Sammeln von Spenden in der Kirche
 Bedel (Fernsehserie), türkische Fernsehserie aus dem Jahr 2015

Bedel ist der Familienname folgender Personen:
 Dominique Bedel (* 1957), französischer Tennisspieler
 Ernest Marie Louis Bedel (1849–1922), französischer Entemologe
 Maurice Bedel (1883–1954), französischer Schriftsteller
 Roland Bedel, französischer Hockeyspieler
 Ümmügülsüm Bedel (* 1995), türkische Handballspielerin

Siehe auch:
 Bedell